Беля́ново — деревня в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, в составе Шамардановского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 176 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Полевая
 Речная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 51 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района